BSCC steht für
 Britisch-Schweizerische Handelskammer (British-Swiss Chamber of Commerce)
Bulgarisch-Schweizerische Handelskammer  (Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce)
Bornean Sun Bear Conservation Centre, Tierschutzorganisation
Abkürzung